John de Vere (1312-1360),  7e graaf van Oxford
 John de Vere (1408-1462), 12e graaf van Oxford
 John de Vere (1442-1513), 13e graaf van Oxford
 John de Vere (1499-1526), 14e graaf van Oxford
 John de Vere (1482-1540), 15e graaf van Oxford
 John de Vere (1516-1562), 16e graaf van Oxford